Helmut Michael Berger (1925-2013) – pittore e artista grafico austriaco
 Helmut Berger-Tuna (1942-2009) – cantante austriaco
 Helmut Berger (1944-) – attore austriaco
 Helmut Berger (1949-) – attore, regista e sceneggiattore austriaco
 Helmut Berger (1954-2015) – pittore e scultore
 Helmut Berger (1958-) – biologo e docente universitario austriaco